Příjmení Rodriguez nosí více významných osobností:

 Adam Rodriguez (* 1975) – americký herec portorického a kubánského původu
 Anthony Rodriguez (* 1979) – francouzský zápasník – judista
 Carrie Rodriguez (* 1978) – mexicko-americká zpěvačka a skladatelka
 E. J. Rodriguez – americký bubeník a perkusionista
 Gina Rodriguez (* 1984) – americká herečka
 Jay Rodriguez (* 1989) – anglický fotbalový útočník a reprezentant španělského původu
 Jennifer Rodriguezová (* 1976) – americká bruslařka a rychlobruslařka
 Krysta Rodriguez (* 1984) – americká herečka a zpěvačka
 Maria-Rosa Rodriguezová (* 1942) – francouzská herečka ekvádorského původu
 Michelle Rodriguezová (* 1978) – americká herečka
 Raini Rodriguez (* 1993) – americká herečka a zpěvačka
 Robert Rodriguez (* 1968) – americký filmový režisér, producent, scenárista a hudební skladatel
 Rico Rodriguez (* 1998) – americký herec
 Sixto Rodriguez (* 1942) – americký folkrockový hudebník mexického původu